Die 34. Ausgabe des CECAFA-Cup, offiziell 2010 CECAFA Senior Challenge Cup, wurde vom 27. November 2010 bis zum 12. Dezember 2010 in Tansania (Festland) ausgetragen. Neun Mitgliedsverbände der Council for East and Central Africa Football Association sowie drei eingeladene Mannschaften spielten um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters.

Das Turnier wurde erstmals von Tusker gesponsert.

Spielmodus 
Die 12 teilnehmenden Länder spielen in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Platz 3.

Turnier 
Alle Spiele wurden im Benjamin-Mkapa-Nationalstadion in Daressalam auf dem tansanischen Festland ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Finalrunde 
Im Viertel- und Halbfinale, im Spiel um Platz drei und im Finale wird im K.-o.-System gespielt. Steht es bei den Spielen der Finalrunde nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kommt es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und, falls nach Ende der Verlängerung immer noch kein Sieger feststeht, zum Elfmeterschießen.

Ost- und Mittelafrikameister 2010Tansania

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Offizieller Spielplan des Turniers (englisch)
 Das Turnier auf www.rsssf.com

2010
Fußballveranstaltung 2010
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Daressalam